El topónimo Weaver puede hacer referencia a varios lugares de los Estados Unidos:

 Weaver, una ciudad en el estado de Alabama;
 Weaver, un municipio en el estado de Arkansas;
 Weaver, un municipio en el estado de Dakota del Sur;
 Weaver, un municipio en el estado de Iowa; o
 Weaver, un distrito electoral en el estado de Nebraska.